Stragan (z niem. Schragen) – rodzaj niewielkiego prowizorycznego sklepu, pod namiotem lub w drewnianej budce, a czasem stół lub ława z rozłożonym towarem.

Zobacz też 
 kram

Przypisy 

Handel detaliczny